Supreme Art of War — первый полноформатный альбом итальянской метал-группы Stormlord. Альбом сочетает в себе такие жанры, как симфо-блэк-метал, мелодический дэт-метал и экстремальный пауэр-метал. Лирика данного релиза в большей степени затрагивает тему фэнтези. Это несколько отличает «Supreme Art of War» от последующих альбомов группы, лирика которых посвящена мифам древней Греции и древнего Рима.

Список композиций 
 Where My Spirit Forever Shall Be — 06:21
 A Descent Into the Kingdom of the Shades — 05:46
 Sir Lorial — 02:08
 Age of the Dragon — 06:51
 War (The Supreme Art) — 05:21
 Immortal Heroes — 07:49
 Of Steel and Ancient Might — 09:32
 Outro — 00:50

Мини-альбомы 
 1999 — Where My Spirit Forever Shall Be

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Stormlord